Gill Beck ist der Name folgender Wasserläufe

Gill Beck (River Derwent), ein Zufluss des River Derwent in Cumbria
Gill Beck (River Ellen), ein Zufluss des River Ellen in Cumbria